Osoby noszące nazwisko Behrendt
 Fritz Behrendt (1877–1941) – niemiecki architekt i urzędnik
 Holger Behrendt (ur. 1964) – niemiecki gimnastyk 
 Jan Behrendt (ur. 1967) − niemiecki saneczkarz
 Walter Behrendt (1914–1997) – niemiecki polityk socjalistyczny 
 Wolfgang Behrendt (ur. lipca 1936) – niemiecki bokser
 Dagmar Roth-Behrendt (ur. 1953) – niemiecka polityk i prawnik

Zobacz też 
 Berent